Назив Рижана може се односити на:

 Рижана (Копар), насеље у општини Копар, Словенија
 Рижана (река), притока Јадранског мора у Словенији